Ядмас — река в России, протекает по Республике Коми. Устье реки находится в 66 км по правому берегу реки Большая Лоптюга. Длина реки составляет 28 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Мезень от истока до водомерного поста у деревни Малонисогорская. Речной бассейн реки — Мезень.

Код объекта в государственном водном реестре — 03030000112103000043919.

Примечания 

Притоки Большой Лоптюги
Реки Удорского района